L'arrêt Ternon.
 Yves Ternon, un historien et chirurgien français (1932 -).